Jméno a příjmení Jan Hudec má více nositelů:

 Jan Hudec (* 1981) – kanadský-český lyžař
 Jan Hudec (politik) (1915–???) – český a československý politik ČSS, poslanec FS za normalizace
 Jan Hudec (malíř) (1891–1960) – český malíř a grafik
 Jan Hudec (teolog) (1950–2021) – český teolog, farář Českobratrské církve evangelické